Мурджешть () — комуна в Румунії, у повіті Бузеу.
 Мурджешть () — село в Румунії, у повіті Бузеу. Адміністративний центр комуни Мурджешть.
 Мурджешть () — село в Румунії, у повіті Муреш. Входить до складу комуни Акецарі.
 Мурджешть () — село в Румунії, у повіті Горж. Адміністративно підпорядковується місту Турчень.